Bezing ist der Familienname folgender Personen:

 Carl von Boehm-Bezing (1940–2023), deutscher Manager
 Diether von Boehm-Bezing (1880–1974), deutscher Offizier, zuletzt General der Kavallerie im Zweiten Weltkrieg
 Gero von Boehm-Bezing (* 1954), deutscher Regisseur, Journalist und Autor, siehe Gero von Boehm
 Karl-Ludwig von Bezing (* 1945), österreichisch-südafrikanischer Mineralsammler und Amateur-Mineraloge

Bezing steht für:

 Boeil-Bezing, französische Gemeinde im Département Pyrénées-Atlantiques